Akira steht für:
 Akira (Vorname), schottischer, japanischer oder nigerianischer Vorname
 Akira (Manga), Manga-Serie von Katsuhiro Otomo
 Akira (Anime), Anime-Kinofilm von Katsuhiro Otomo

Akira ist der Familienname folgender Personen:
 Asa Akira (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Shizuo Akira (* 1953), japanischer Immunologe